«Малорита» — белорусский футбольный клуб. Базируется и проводит домашние матчи в Малорите. Участник второй лиги чемпионата Белоруссии в 2020—2022 годах.В 2022 году команда расформирована.

История 
В феврале 2020 года футбольный клуб «Динамо-Брест» объявил о создании дочерней команды «Динамо-Брест-1960», которая будет базироваться и играть в Малорите. С того времени клуб проводит свои домашние матчи на натуральном поле малоритского стадиона «Городской», трибуны которого вмещают около двух тысяч человек. В первоначальный состав коллектива были привлечены футболисты из Бреста и Брестской области, которые до этого покинули «Динамо-Брест» или «Рух». В дебютном для себя сезоне клуб занял 7-е место.

В апреле 2021 года было объявлено о проведении ребрендинга. Клуб сменил название на «Малорита». В сезоне 2021 команда заняла 7-е место.

24 июня 2022 года появилась информация о снятии команды с соревнований во Второй лиге 2022.

Прежние названия 
 «Динамо-Брест-1960» — 2020
 «Малорита» — с 2021

Текущий состав команды 2022

Тренерский штаб 
 Главный тренер  Игорь Пывин.
 Старший тренер  Вадим Савчук.
 Тренер  Дмитрий Корзун.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница «ФК Малорита» Вконтакте
 Официальный сайт «ФК Малорита»

Футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Бреста